Le Championnat de Belgique de rugby à XV de  2011-2012 oppose huit équipes belges de rugby à XV et vise à élire un champion qui sera promu en division 1.

Liste des équipes en compétition

Classement de la phase régulière 

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : ?

Leader au classement journée par journée

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Notes et références

Lien externe 
 Site de la fédération belge de rugby

2012
Rugby à XV M2
Belgique M2